Толоконцев — фамилия; имеет женскую форму Толоконцева.
 Толоконцев, Александр Фёдорович (1889—1937) — советский государственный, партийный и хозяйственный деятель, один из основателей советского машиностроения. 
 Толоконцев, Григорий Игнатьевич (1909—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Толоконцев, Олег Махаммадович (Ахмат Егамбердиев; 1970—2013) — советский и российский хоккеист.
 См. также 
 Толоконцево